O Campeonato Paulista de Flag Football 8x8, também conhecido simplesmente como Paulista de Flag, é uma competição de flag football masculino disputada em São Paulo. Realizada desde 2010 e organizada pela Associação Pró-Futebol Americano (APFA) a partir de 2012, é uma das principais competições da modalidade de futebol americano no país.

Modalidade 8x8 
O flag football 8x8 é uma variação que se tornou popular no Brasil, sobretudo no estado de São Paulo. Ao contrário da variação mais tradicional do flag (5x5), o 8x8 inclui 3 jogadores de linha ofensiva/defensiva para cada time, além de permitir bloqueios e contatos dentro da zona neutra. As dimensões do campo de jogo são maiores, que variam de acordo com o regulamento de cada organização, possibilitando marcações de First Downs. Também diferentemente da versão 5x5 e se aproximando mais da versão tradicional Full Pads, há traves em formato de Y no final de ambas End Zones, possibilitando Field Goals e Extra Points.

História 
No ano de 2010, cinco equipes de flag football do interior de São Paulo (Piracicaba Cane Cutters, Avaré Mustangs, Barretos Carcarás, Lençóis Paulista Hawks e São Carlos Warthogs), criaram o Caipira Bowl, torneio que fazia referência aos Bowls Universitários americanos unindo com a cultura caipira do estado. Embora o número pequeno de times participantes, este torneio foi um marco importantíssimo na história do esporte. Seu formato promovia não apenas um, mas dois ou mais jogos no mesmo dia, de várias equipes, proporcionando ao público verdadeiros eventos esportivos. O formato se mostrou como um verdadeiro sucesso, atraindo um público além do esperado em todas as cidades. O torneio culminou na final entre Barretos Carcarás e Avaré Mustangs. O jogo foi realizado na cidade de Avaré e disputada num estádio com presença de mais de 1000 pessoas e cobertura da televisão local. O time visitante, porém, saiu com o primeiro título paulista.

O sucesso da organização atraiu o interesse de diversas equipes da capital que preteriram o Caipira Bowl às competições da capital paulista, fazendo com que o número de equipes aumentasse na edição de 2011. 

Com a entrada das equipes da cidade de São Paulo, a partir de 2012 a organização da competição passou a se chamar Associação Pró-Futebol Americano e o campeonato, de Paulista de Flag. Semelhante ao que acontece na NFL e em outros esportes americanos, o campeonato passou a ser dividido em duas conferências: a Conferência Caipira que consistia nos times do interior de São Paulo, e a Conferência Metrópolis, composta pelos times da capital do estado e região metropolitana. As finais de cada conferência foram chamadas de Caipira Bowl (herdando o nome antigo da competição) e Metropolis Bowl, respectivamente. Os campeões de cada conferência se encontram na final da competição, o Sampa Bowl, em alusão ao Super Bowl.

Em 2016 a APFA organiza pela primeira vez um campeonato feminino de Flag Football, este no formato 5x5. Tiveram 6 equipes participantes e a equipe do São Paulo Storm saiu com o título.

Desde então, o Paulista de Flag se mostrou um sucesso esportivo e a cada ano mais equipes participavam da competição. Em 2018, 35 equipes participaram do campeonato, seguindo de 33 equipes no ano anterior e 31 equipes em 2016.

Em 2020, o campeonato teve que ser cancelado em virtude da pandemia da COVID-19. Em 2021 um novo campeonato chegou a ser cogitado, porém por conta das limitações impostas pela secretaria de saúde e pela preocupação da saúde dos atletas, o campeonato não pôde sair do papel.

Em 2022 o campeonato voltará a ser realizado e contará com 16 times, sendo 8 times da Conferência Caipira e 8 times da Conferência Metrópolis.

Campeões

Campeões Paulistas 

Caipira Bowl 

 2010: Barretos Carcarás (1)
 2011: Avaré Mustangs (1)

Sampa Bowl

 2012: Old School Football (1)
 2013: Piracicaba Cane Cutters (1)
 2014:  Piracicaba Cane Cutters (2)
 2015: Avaré Scorpions (1)
 2016: Cruzeiro Guardians (1)
 2017: São Carlos Bulldogs (1)
 2018: Avaré Scorpions (2)
 2019: Americana Weavers (1)

Campeões de Conferência 

Conferência Caipira

 2012: Piracicaba Cane Cutters (1)
 2013: Piracicaba Cane Cutters (2)
 2014: Piracicaba Cane Cutters (3)
 2015: Avaré Scorpions (1)
 2016: Avaré Scorpions (2)
 2017: São Carlos Bulldogs (1)
 2018: Avaré Scorpions (3)
 2019: Americana Weavers (1)

Conferência Metrópolis

 2012: Old School Football (1)
 2013: Cronos Football (1)
 2014: Lusa Rhynos (2)
 2015: Mogi Desbravadores (1)
 2016: Cruzeiro Guardians (1)
 2017: Cruzeiro Guardians (2)
 2018: Brasil Devilz (1)
 2019: Brasil Devilz (2)

Ligações Externas 

 Página Oficial do Paulista de Flag
 Perfil Oficial do Instagram do Paulista de Flag
 Perfil Oficial do Facebook do Paulista de Flag

Fundações no Brasil em 2010